Болтенков — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Известные носители:
 Болтенков, Иван Григорьевич (1827-?) — генерал, участник Кавказских походов.
 Болтенков, Пётр Михайлович (1908—1986) — Герой Советского Союза.

 Болтенкова, Оксана Викторовна (род. 1975) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Болтенковы — дворянский род.

Примечания